ESPO est une abréviation qui désigne :
 l'European Sea Ports Organisation une association qui regroupe les autorités gestionnaires et administratives des ports maritimes européens. 
 le Pipeline Sibérie Orientale - Océan Pacifique est un pipeline qui traverse le sud-est de la Sibérie en Russie.
la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l'université catholique de Louvain.
la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication de l'université Saint-Louis - Bruxelles.